Исагре () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-дель-Эсла. Занимает площадь 44,29 км². Население — 214 человек (на 2010 год).

Известные жители 

 Кристобаль Вака де Кастро — губернатор Перу.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Леона